Riisnæs ist der Familienname von:
 Dag Riisnæs, norwegische Fußballnationalspieler
 Knut Riisnæs  (* 1945), norwegischer Jazzsaxophonist, -flötist und -komponist
 Sverre Parelius Riisnæs (1897–1988), norwegischer Jurist und Justizminister in Quislings Regierung von 1942 bis zu Kriegsende.
 Odd Riisnæs (* 1953), norwegischer Jazzmusiker